Curtișoara ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Curtișoara (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Curtișoara (Gorj), Dorf im Kreis Gorj